

Musica 
 New Horizons – brano del gruppo The Moody Blues, inserito nell'album Seventh Sojourn del 1972
 New Horizons – album di Charles McPherson del 1977
 New Horizons – album del gruppo musicale The Sylvers del 1977
 New Horizons – album di Connie Smith del 1978
 New Horizons – album di Dottie West del 1983
 New Horizons – album degli Uyoga del 1985
 New Horizons – album dei Flyleaf del 2012
 New Horizons – singolo dei Flyleaf del 2012

Altro 
 New Horizons – sonda spaziale
 New Horizons Film Festival – festival cinematografico tenuto a Breslavia, in Polonia
 New Horizons: Yesterday's Portraits of Tomorrow – raccolta di racconti di August Derleth del 1998
 ROH New Horizons – evento pay-per-view di wrestling
 Animal Crossing: New Horizons – videogioco di simulazione di vita sviluppato e pubblicato da Nintendo

Pagine correlate 
 New Horizon